Димитър Евтимов Спространов е български писател, белетрист и драматург.

Биография 
Спространов е роден на 30 ноември 1897 година в София в семейството на революционера от Охрид Евтим Спространов. В 1914 година завършва гимназия в София. Взима участие в Първата световна война. В 1918 година завършва право в Софийския университет. Заминава за Франция, където от 1924 до 1929 година работи в завода на „Ситроен“ в Париж. Връща се в България и от 1930 до 1946 година работи в Българската народна банка във Видин и в София.

Започва да пише след Първата световна война. Редактор е в издателство „Народна култура“. Най-значимите му творби отразяват националноосвободителните борби на македонските българи. Член е на Съюза на българските писатели.

Димитър Спространов става член на масонската ложа, в която членуват и други водачи на македонското движение – брат му Евтим, Тома Карайовов, Александър Протогеров и други.

След Деветосептемврийския преврат в 1944 година, е репресиран от новите власти. В 1949 година е арестуван и въдворен в лагера Богданов дол.

Произведения 
 Край огъня (1923) – разкази
 Хора (1930) – разкази
 Двамата от преградията на Париж (1931) – повест
 Белият вълк (1934) драма
 Другата Клавдия (1936) – повест
 Бентът (1947) – драма
 Охридска пролет (1961) – роман
 Самообречените (1964) – роман

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български писатели от Македония
Спространови
Български военни дейци от Първата световна война
Български драматурзи от Македония
Родени в София
Починали в София
Български масони
Хора с архиви в Централния държавен архив
Погребани в Централните софийски гробища
По произход от Охрид
Репресирани от комунистическия режим в България
Български юристи от Македония
Възпитаници на Софийския университет